SM-liiga 2003/2004 byla 29. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Kärpät Oulu.

Základní část

Play off

Předkolo 
 Jokerit Helsinky – JYP Jyväskylä 2:0 (5:2, 3:2)
 Tappara Tampere – Espoo Blues 1:2 (1:2 P, 4:1, 0:2)

Čtvrtfinále 
 TPS Turku – Espoo Blues 4:2 (3:2, 2:4, 4:0, 2:3, 4:2, 2:0)
 Kärpät Oulu – Jokerit Helsinky 4:2 (3:2, 3:2, 2:5, 2:1, 1:2, 2:1)
 IFK Helsinky – Ilves Tampere 4:3 (3:1, 2:3, 0:3, 2:4, 3:0, 1:0, 4:3)
 Hämeenlinnan Pallokerho – Lukko Rauma 4:0 (3:2, 5:0, 4:0, 3:1)

Semifinále 
 TPS Turku – Hämeenlinnan Pallokerho 3:0 (2:0, 4:3 P, 3:1)
 Kärpät Oulu – IFK Helsinky 3:2 (3:2 P, 2:4, 0:5, 3:2 P, 3:2 P)

O 3. místo 
 IFK Helsinky – Hämeenlinnan Pallokerho 3:1 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku – Kärpät Oulu 1:3 (1:2, 3:4 P, 5:0, 0:1 P)

Titul z České republiky získali: Petr Tenkrát, Vladimír Machulda, Martin Štěpánek

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v roce 2004
Sport ve Finsku v roce 2003
Sport ve Finsku v roce 2004